Светско првенство у хокеју на леду 2002. је било 66. по реду такмичењу за наслов титуле светског првака у хокеју на леду одржано под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ). Турнир је одржан у периоду 26. април - 11. мај 2002. у шведским градовима Гетеборг, Карлстад и Јенћепинг. 

Као и ранијих година, учествовало је 16 националних хокејашких селекција подељених у 4 групе са по 4 тима у свакој. По три првопласиране екипе из сваке групе су обезбедиле наступ у другој фази такмичења, док су се последњепласиране екипе из основног дела у наставку турнира бориле за наступ на првенству 2003. године.

Титулу светског првака по први пут освојила је селекција Словачке која је у финалној утакмици победила репрезентацију Русије са 4:3. Бронзану медаљу освојила је репрезентација домаћина Шведске победом над Финском од 5 према 3. Из елитне дивизије светског хокеја испале су селекције Пољске и Италије.

За најефикаснијег играча турнира проглашен је словачки нападач Мирослав Шатан са 13 индексних поена (5 погодака и 8 асистенција). Најбољи стрелац био је такође Словак Петер Бондра са 7 погодака, док је за најуспешнијег чувара мреже проглашен Рус Максим Соколов.

На укупно 56 утакмица одиграних на првенству постигнуто је 335 погодака или 5,98 голова по утакмици. Утакмице је посматрало укупно 305.541 гледалац, односно 5.456 у просеку по утакмици.

Азијске квалификације 
Пошто је Азија имала загарантовано једно место на турниру без обзира на тренутно стање на ранг листи ИИХФ, далекоисточни квалификациони турнир за ово првенство одржан је уХарбину у Кини од 15—17. октобра 2001. године. Учествовале су три екипе, а победник квалификација била је селекција Јапана, која је тако обезбедила наступ на СП у Шведској.

Градови домаћини 
Утакмице су игране у следећа три града:

Прелиминарна фаза такмичења 
У прелиминарној фази такмичења екипе су подељене у 4 групе са по 4 тима. Пласман у другу фазу такмичења обезбедиле су по 3 првопласиране селекције из сваке групе, док су последњепалсиране такмичење наставиле у борби за опстанак у дивизији (група Г).

Утакмице су се играле у периоду од 26. до 30. априла 2002. године.

Сатница свих утакмица дата је по средњоевропском времену.

Група А 
 Извор

Група Б 
 Извор

Група Ц 
 Извор

Група Д 
 Извор

Друга фаза 
У другој фази формиране су две групе са по 6 екипа. Бодови из групне фазе су пренесени у нове групе. Четири најбоље пласиране селекције су се пласирале у четвртфинале, док су две последње пласиране завршиле такмичење. Екипе из група А и Д чиниле су групу Е, а екипе из група Б и Ц групу Ф.

Група Е 
 Извор

Група Ф 
 Извор

Разигравање за СП 2003. 
4 најслабије палсиране екипе из прелиминарне фазе такмичења бориле су се за опстанак у елитној хокејашкој дивизији, односно за пласман на наредно СП. Иако је Јапан заузео последње место ипак је изборио наступ на СП 2003. као победник азијских квалификација одржаних крајем 2002. године (Азија је тада имала гарантовано једно место на СП).

Група Г 
 Извор

Елиминациона рунда 
 Извор

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Коначни пласман и статистика

Идеална постава првенства 
 Голман:  Максим Соколов
 Одбрана:  Рихард Линтнер,  Томас Родин
 Нападачи:  Мирослав Шатан,  Никлас Хагман,  Петер Бондра

Коначан пласман

Најбољи стрелци турнира 
Извор

Статистика голмана 
Извор

Статистика о гледаности 

 Извор

Види још 
 Хокеј на леду
 Светско првенство у хокеју на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2002 — Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду 2003 — Дивизија II

Референце

Спољашње везе 

 Службени сајт светске хокејашке федерације
 СП 2002 на службеном сајту ИИХФ-а

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Шведској
Хокеј на леду у 2002.